Une nouvelle vie est un téléfilm français réalisé par Christophe Lamotte, diffusé le  sur France 3.

Synopsis 
Depuis un an le mari de Nathalie est dans le coma. Infirmière à domicile, elle rencontre Kazim, un catcheur et en tombe amoureuse.

Fiche technique 

 Scénario : Mathieu Hippeau, Simon Jablonka et Marc Syrigas
 Musique : Nathaniel Mechaly, Guillaume Houzé (musiques additionnelles)
 Chef Décorateur : Denis Bourgier
 Chef opérateur son : Daniel Banaszak
 Pays : 
 Durée : 90 minutes

Distribution 
 Géraldine Pailhas : Nathalie Vaillant
 Abdelhafid Metalsi : Kazim Adelmosen
 Camille Japy : Agnès
 Francis Renaud : Jacky
 Yves Afonso : Marcel
 Solal Forte : Jérémy
 Lily-Rose Miot : Beverly
 Lauriane Sire : Alice
 Éric Soubelet : Loïc
 Charles Cousyn : le nightclubber

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 2010
Téléfilm diffusé en 2011
Téléfilm de comédie dramatique